Кубанка — назва мешканки Кубані
 Кубанка — невисока смушева шапка з плоским верхом із тканини або шкіри

Кубанка — селище, Калманський район, Алтайський край
 Кубанка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Кубанка — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

Кубанка — село, Одеський район, Одеська область
 Кубанка — річка, Одеський район, Одеська область
 Кубанка — пасажирський залізничний зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці

Див. також 
 Кубанці (значення)
 Кубанець (значення)
 Кубань (значення)
 Кубанська
 Кубанське
 Кубаночка